Соломон Борисович Готгильф (21 февраля 1903, Санкт-Петербург — 11 июля 1967, Ленинград) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1925). Сохранял звание мастера до 1935 года. Финансовый работник.

В первенстве Петрограда (1922) — 3—4-е место. Участник московского международного турнира (1925) — 18—19-е место. В 4-м чемпионате СССР (1925) — 6—8-е место (с А. Ф. Ильиным-Женевским и П. А. Романовским). Победитель Ленинградского турнира (1925) с участием К. Торре. В первенстве Ленинграда (1928) — 7-е место. В турнире ленинградских мастеров (1930) — 3-е место.

Карьера фактически завершилась после событий осени 1931 года.

Спортивные достижения

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Соломона Готгильфа на сайте 365Chess

Шахматисты СССР